Duitsland:
 Petersberg (berg), berg in het Zevengebergte (deelstaat Noordrijn-Westfalen)
 Petersberg (Hessen), gemeente in de deelstaat Hessen
 Petersberg (Palts), plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
 Petersberg (Saale-Holzland-Kreis), gemeente in de deelstaat Thüringen
 Petersberg (Saalekreis), gemeente in de deelstaat Saksen-Anhalt
 Petersberg (Saksen-Anhalt), plaats in de gelijknamige gemeente in Saksen-Anhalt

Italië:
 Petersberg (Zuid-Tirol), frazione in de provincie Bozen-Zuid-Tirol

Oostenrijk:
 St. Petersberg, burcht ten westen van Silz

Zie ook
 Klimaatdialoog van Petersberg
 Petersbergtaken: militaire en veiligheidsprioriteiten van de Europese Unie.